Naselje u Hrvatskoj
 Tovarnik, naselje i središte istoimene općine u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Naselje u Srbiji
 Donji Tovarnik, naselje u općini Pećinci